Miejscowości w USA:
 Bentleyville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Bentleyville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington